Inspection de façade est une inspection effectuée au Québec sur les façades d’un bâtiment de façon à assurer la sécurité et empêcher le développement de conditions dangereuses (Loi 122 de la RBQ).

La Régie du bâtiment du Québec a émis en  une mise à jour du Code de Sécurité visant à améliorer la sécurité des façades des bâtiments qui doivent être entretenues. Chaque propriétaire de bâtiment dont au moins une façade compte 5 étages et plus hors sol doit désormais obtenir, tous les 5 ans, un rapport de vérification approfondie d’un ingénieur établissant que les façades ne présentent aucune condition dangereuse et, s’il y a lieu, des recommandations visant à corriger les défauts pouvant contribuer au développement de telles conditions. Dans le cas du bâtiment sous-étude, la première inspection approfondie est requise avant le printemps 2016.

Typiquement, les symptômes de détérioration qui peuvent mener à des conditions dangereuses incluent les infiltrations, les taches de rouille, des signes d’efflorescence, l’écaillage, les fissures, les déformations, les renflements ou les déplacements du revêtement ainsi que les problèmes d’attache des éléments qui sont fixés à l’une ou l’autre des façades. Les détériorations peuvent provenir du vieillissement naturel des matériaux qui constituent les façades, d’un manque d’entretien, d’erreurs de conception ou de construction ou d’une combinaison de ces facteurs. 

Cette étude a pour but de vérifier l’état des éléments qui composent les façades du bâtiment afin de déterminer si elles sont sécuritaires et d’identifier les travaux correctifs qui seront requis au cours des 5 prochaines années afin de les maintenir dans une condition sécuritaire.

Références 

Genispec inspections

Droit de l'urbanisme
Droit immobilier